Niemcy:
 Wedding – dzielnica Berlina
 Wedding – dawny okręg administracyjny (Bezirk) Berlina

Inne:
 Wedding – stacja metra w Berlinie
 The Wedding Date (pol. Pretty Man, czyli chłopak do wynajęcia) – amerykański film
 Johann Friedrich Wedding – niemiecki inżynier budowlany

Zobacz też:
 Berlin-Wedding